Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1928 года прошёл 4-5 февраля на стадионе в Давосе (Швейцария). В нём приняли участие 31 спортсмен. На заключительную дистанцию 10 000 м допускались спортсмены по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира в третий раз стал финн Клас Тунберг.

Результаты 

 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NF = не закончил дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции

Ссылки  
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Февраль 1928 года
Спорт в Швейцарии в 1928 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Давосе
Чемпионаты мира в Швейцарии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)